Sportovní klub Bohuslavice je slezský fotbalový klub z obce Bohuslavice, hrající od sezóny 2017/18 I. B třídu Moravskoslezského kraje, skupinu B (7. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1932 pod názvem SK Bohuslavice. Největším úspěchem v historii klubu je účast v Divizi E v ročníku 2007/08.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Bohuslavicích.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Bohuslavice (Sportovní klub Bohuslavice)
 1938 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem SK Bohuslavice (Sportovní klub Bohuslavice)
 1949 – Sokol Bohuslavice
 1952 – TJ Sokol ČSSS Bohuslavice (Tělovýchovná jednota Sokol Československé státní statky Bohuslavice)
 199? – SK Bohuslavice (Sportovní klub Bohuslavice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Sportovní kluby v okrese Opava
Fotbal v okrese Opava
Bohuslavice (okres Opava)